Název obce Trstice může znamenat:

 Trstice – obec na jihozápadním Slovensku
 historický název obce Třtice v okrese Rakovník